Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении 1980 года прошёл 14—16 февраля в Москве на зимнем стадионе «Спартак». На протяжении 3 дней были разыграны 25 комплектов медалей.

На соревнованиях было показано несколько рекордных результатов. Главным событием стало высшее мировое достижение, которое установила Ольга Вахрушева в предварительном забеге на 800 метров — 1.58,4. В финале её результат был на две секунды хуже, но и его хватило для победы.

На дистанции 400 метров новыми рекордсменами страны стали Михаил Линге (45,9) и Людмила Чернова (52,3).

Всесоюзными достижениями отметились бегуны на средние дистанции: Владимир Малоземлин пробежал 1500 метров за 3.41,0, а Александр Величко победил в стипль-чезе с результатом 5.25,8.

Валентина Палуйко-Ахраменко установила зимний рекорд страны в прыжке в высоту (1,94 м), опередив серебряного призёра Тамару Быкову на 8 сантиметров.

Рекордные результаты также оказались на счету Натальи Лебедевой (13,19 в беге на 100 метров с барьерами) и Виктора Семёнова (39.20,8 в ходьбе на 10 000 метров).

Чемпионат СССР по многоборьям в помещении проводился отдельно 1—3 марта 1980 года в Ленинграде.

Командное первенство

Медалисты

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по многоборьям 
Чемпионы страны в многоборьях определились 1—3 марта 1980 года в Ленинграде на Зимнем стадионе. Одновременно с чемпионатом проходил матч СССР — США. Оба турнира с высшими мировыми достижениями выиграли советские многоборцы. Александр Невский набрал 6043 очка в семиборье, а Екатерина Смирнова стала лучшей в пятиборье с суммой 4690 очков.

Мужчины

Женщины 

* Для определения победителя в соревнованиях многоборцев использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы приведён в скобках.

См. также 
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1980
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 1980

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Чемпионаты СССР по лёгкой атлетике
Февраль 1980 года
Март 1980 года
Спорт в России в 1980 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
Соревнования по лёгкой атлетике в Санкт-Петербурге
1980 год в Москве
1980 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты СССР в 1980 году
1980 год в лёгкой атлетике